La palabra Mojo puede hacer referencia a:

 Brosimum alicastrum, una planta llamada de forma común Mojo o nuez maya.
 un integrante de los mojos o moxos, etnia boliviana.
Los platos:
 Mojo, una salsa cubana, compuesta principalmente de naranja agria, ajo, sal y aceite.
 Mojo, diversas salsas típicas de las islas Canarias (España).
Los lugares:

 Mojo, una localidad de Bolivia.
 Mojo Alcantara, localidad italiana de la provincia de Mesina, región de Sicilia.
Las empresas:
 MOJO, una discográfica y distribuidora digital argentina.
 Mojo Records, una discográfica estadounidense.
 Box Office Mojo, un sitio web con información sobre películas.
A las siguientes obras:
 «Mojo picón», una canción de Caco Senante.
 Mojo, obra de teatro, escrita por Jez Butterworth.
 La revista Mojo, una publicación inglesa mensual sobre música.
 Mojo, una película británica de 1997, dirigida por Jez Butterworth.
 Mojo (película), de 1997.
Otras entradas:

 MoJo, un cantante japonés de anime y Tokusatsu.
 Mojo, un personaje de Marvel Comics.